Heiz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Heiz (1892–1959), saarländischer Politiker
 André Vladimir Heiz (* 1951), Schweizer Schriftsteller
 Bruno Heiz (1918–2012), Schweizer Maler
 Jakob Heiz (1851–1930), Schweizer Pfarrer, Schulinspektor und Autor 

Siehe auch:
 Heitz
 Heizer (Begriffsklärung)